Ljestvice B-1 lige za sezonu 2008./09. koja je činila treći rang hrvatskog košarkaškog prvenstva.

Centar

Istok

Jug

Sjever

Zapad

Povezani članci  
 A-1 HKL 2008./09.
 A-2 Hrvatska košarkaška liga 2008./09.
 C Hrvatska košarkaška liga 2008./09.
 Kup Krešimira Ćosića 2008./09.

Izvori 
 kk-lepoglava.hr, B liga sjever Sezona 2008 - 2009, pristupljeno 10. veljače 2015.
 kk-krizevci.hr, B1 Sjever 08-09 , pristupljeno 10. veljače 2015.
 kk-koprivnica.hr, arhiva_vijesti_2009, stranica 40, pristupljeno 10. veljače 2015.

2008-09
m-3-B-1